José Luis Prieto puede referirse a las siguientes personas:
 José Luis Prieto (político), político venezolano;
 José Luis Prieto (taekwondo), practicante de taekwondo español.